Klussmann oder Klußmann ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Klussmann-Kolb (* 1969), deutsche Biologin
 Ernst Klussmann (1820–1894), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Ernst Gernot Klussmann (1901–1975), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Friedel Klussmann (1896–1986), Aktivistin des Denkmalschutzes und der Stadtbildpflege in San Francisco
 Jonathan Klussmann (* 2002), dänischer Basketballspieler 
 Marianne Klussmann (1932–2022), deutsche Synchronsprecherin
 Paul Gerhard Klussmann (1923–2019), deutscher Germanist
 Rudolf Klussmann (1846–1925), deutscher Klassischer Philologe, Gymnasiallehrer und Bibliograf
 Rudolf Klußmann (1937–2022), deutscher Internist, Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie, Psychoanalytiker, Lehr- und Kontrollanalytiker
 Sebastian Klussmann (* 1989), deutscher Quizspieler
 Uwe Klußmann (* 1961), Redakteur der Zeitschrift Der Spiegel 
 Wilhelm Klußmann (1863–1941), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier

Siehe auch:
 Klusmann